Jezioro Czarne (dt. ‚Schwarzer See‘) ist der Name folgender Seen in Polen:

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Jezioro Czarne (Banie Mazurskie), See in Banie Mazurskie, Powiat Gołdapski
 Jezioro Czarne (Dubeninki), See in Dubeninki, Powiat Gołdapski (bis 1945: Scharner See)
 Jezioro Czarne (Kowale Oleckie), See in Kowale Oleckie, Powiat Olecki (bis 1945: Schwarzer See)
 Jezioro Czarne (Mrągowo), See in Mrągowo, Powiat Mrągowski
 Jezioro Czarne (Nidzica), See in Nidzica, Powiat Nidzicki
 Jezioro Czarne (Olsztyn), See in Olsztyn
 Jezioro Czarne (Miłakowo), See in Miłakowo, Powiat Ostródzki
 Jezioro Czarne (Miłomłyn), See in Miłomłyn, Powiat Ostródzki
 Jezioro Czarne (Jedwabno), See in Jedwabno, Powiat Szczycieński
 Woiwodschaft Großpolen:
 Jezioro Czarne (Puszcza Zielonka), See im Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Jezioro Czarne (Włocławek), See in der Włocławek
 Woiwodschaft Lebus:
 Jezioro Czarne (Łagów), See in Łagów, Powiat Świebodziński
 Woiwodschaft Masowien:
 Jezioro Czarne (Marki), See in Marki, Powiat Wołomiński
 Woiwodschaft Podlachien:
 Jezioro Czarne (Filipów), See in der Gmina Filipów, Powiat Suwalski
 Woiwodschaft Pommern:
 Jezioro Czarne (Czarna Dąbrówka), See in Czarna, Powiat Bytowski Dąbrówka
 Jezioro Czarne (Przodkowo), See in Przodkowo, Powiat Kartuski, Kaschubische Schweiz
 Jezioro Czarne (Jeziora Potęgowskie), Seenlandschaft der Jeziora Potęgowskie, Kaschubei 
 Jezioro Czarne (Gardeja), See in Gardeja, Powiat Kwidzyński
 Jezioro Czarne (Osiek), in den Bory Tucholskie, Gmina Osiek, Powiat Starogardzki
 Jezioro Czarne (Gniewino), See in Gniewino, Powiat Wejherowski
 Jezioro Czarne Małe, See in Pojezierze Iławskie
 Woiwodschaft Westpommern:
 Jezioro Czarne (Przybiernów), See in Przybiernów, Powiat Goleniowski
 Jezioro Czarne (Stare Czarnowo), See in Stare Czarnowo, Powiat Gryfiński
 Jezioro Czarne (Świeszyno), See in Świeszyno, Powiat Koszaliński